Wairoa (plaats), een plaats in Nieuw-Zeeland
diverse rivieren in Nieuw-Zeeland
 Wairoa (Bay of Plenty), in de regio Bay of Plenty
 Wairoa (Clevedon), nabij het dorp Clevedon in de buurt van Auckland
 Wairoa (Hawke's Bay), in de regio Hawke's Bay
 Wairoa (Northland), in de regio Northland
 Wairoa (Tasman), in de regio Tasman